Пјеро ди Лоренцо де Медичи (Фиренца, 15. фебруар 1472 — Гаета, 28. децембар 1503) је био де факто владар Фирентинске републике. Био је син Лоренца де Медичија и Кларисе Орсини.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1472.
Умрли 1503.
Породица Медичи